Koning Abdoellah of Koning Abdullah kan betrekking hebben op:

Abdoellah bin Abdoel Aziz, de voormalige koning van Saoedi-Arabië
Abdoellah II van Jordanië, de huidige koning van Jordanië
Abdoellah I van Jordanië,  Emir van Transjordanië (1921–1946) en Koning van Jordanië (1946–1949)